Флавий Гипатий — под этим именем известны следующие личности:

 Флавий Гипатий (консул 359 года) — консул 359 года, префект претория сначала города Рима, позже — Италии и Иллирика.
 Флавий Гипатий (консул 500 года) — государственный и военный деятель ранней Византии.